Het ATP-tennistoernooi van Madrid (officieel het Mutua Madrid Open) van 2015 vond plaats van 3 tot en met 10 mei in de Spaanse hoofdstad Madrid. 
Er werd gespeeld op gravelbanen van Caja Mágica in Madrid, Spanje.
Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale Rafael Nadal met 6-3 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Rohan Bopanna en Florin Mergea. Zij versloegen in de finale Marcin Matkowski en Nenad Zimonjić met 6-2, 6-7(5) en [11-9].

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2015 trok 222.228 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Madrid
ATP-toernooi van Madrid